

Населені пункти та їхні частини
 Патоки — село в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Патоки — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Патоки — село в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства
 Патоки — частина села Сераковська-Гута в гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства
 Патоки — осада в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Патоки — лісова осада в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства

Примітки